L'amico americano (Ripley's Game) –  romanzo di Patricia Highsmith del 1974 
 Il gioco di Ripley (Ripley's Game) – film del 2002 diretto da Liliana Cavani